Montrognon peut faire référence à :

 Famille Montrognon de Salvert
 Château de Montrognon